Plusieurs familles françaises portent ou ont porté le nom de Reilhac.

Famille de Reilhac (Limousin) 

La famille de Reilhac, est une famille de la noblesse française, originaire de Reilhac (actuellement Champniers-et-Reilhac) en Dordogne.

Armes, selon Henri Rolland : Écartelé, aux 1 et 4 d'argent au lion de sable, aux 2 et 3 de gueules à l'aigle d'argent.

Alias, au  : Écartelé, aux 1 et 4 de sable au lion d'argent, aux 2 et 3 de gueules à l'aigle d'or.

Devise, selon Henri Rolland : 

Armes, selon Louis Esquieu : Écartelé, aux 1 et 4 d'argent au lion de sable, aux 2 et 3 de gueules à l'aigle d'or.

Famille de Reilhac (Auvergne et Limousin) 

Famille de Rillac, Rilhac ou Reilhac, Reillac : la filiation remonte à 1343, et à la possession des seigneuries dans le Carladès : Nozières, Saint-Pol (Saint-Martin-Valmeroux) puis baronnie de Rillac (aujourd'hui Rilhac-Xaintrie). Député de la Noblesse aux États Généraux de 1614 et 1649. C'est probablement cette famille qui acquit le marquisat de Boussac (cf. l'article Brosse) en 1649.

Blason : Palé d'argent et de gueules de sept pièces.

Alias : D'argent à sept vergettes de gueules.

Alias : Palé d'or et de gueules, de six pièces.

Famille de Reilhac (Auvergne et Quercy) 

Famille de Reilhac, Reillac et Rilhac : . Seigneurs de Reilhac, Lolmie, Folmont, Saint-Avit, Maugrîeu (près de Domme), Sieurac (à Cazes)... Maintenue noble en 1698 sur preuves de 1515. Preuves pour Saint-Cyr en 1769.

Blason : D'azur, au cerf passant d'argent.

Famille Roux de Reilhac (Périgord) 
Famille Roux de Reilhac, de Roux, seigneurs de Reilhac, branche des Roux, seigneurs de Lusson, qui acquièrent la seigneurie de Reilhac, et en prennent le nom, seigneurie située aujourd'hui dans la commune de Champniers-et-Reilhac.

Armes : Fascé d'argent et d'azur de six pièces, au chef d'azur à trois fleurs de lys d'or.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes
 Armorial des familles du Limousin
 Armorial des familles d'Auvergne
 Armorial des familles de Gascogne et Guyenne
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)
 Liste des familles nobles d'Auvergne

Famille noble française